Дми́трий Васи́льевич Сиро́ткин:
 Сироткин, Дмитрий Васильевич (1865—1946) — деятель старообрядчества начала XX века, предприниматель.
 Сироткин, Дмитрий Васильевич (род. 1969) — российский художник-фотограф.